Bruegel ou Brueghel peut désigner :

Patronymes 
Brueghel,  le nom de famille de plusieurs peintres flamands :
 Pieter Brueghel (ou Bruegel) l'Ancien, un peintre flamand, fondateur de la dynastie (v. 1525-1569) ; 
 Pieter Brueghel le Jeune dit « Brueghel d'Enfer » (1564-1638), fils de Pieter Brueghel l'Ancien ;
 Jan Brueghel l'Ancien dit « Brueghel de Velours » (1568-1625), fils de Pieter Brueghel l'Ancien ; 
 Jan Brueghel le Jeune (1601-1678), fils de Jan Brueghel ;
 Abraham Brueghel (1631-1697), fils de Jan Brueghel le Jeune.

Autres 
 Bruegel, think tank européen établi à Bruxelles.
 Breugel, village de la commune néerlandaise de Son en Breugel.
 Peter Brueghel l'Ancien, documentaire français de Edmond Lévy réalisé en 1953.

Homonymie de patronyme